Régis Reynaud, né le  à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, est un guitariste, compositeur et producteur français.

Biographie 
Il participe en tant que guitariste et compositeur aux groupes Maubuissons de 1995 à 2007 avec Franck Fagon et Bruno Le Tron,  Bopiano avec Anne-Lise Foy et Le Vrai Trio avec Jean-François Vrod.

Entre 2018 et 2021, il produit et manage le duo electropop nantais Videoclub, composé de son fils Matthieu Reynaud et d'Adèle Castillon. Régis Reynaud enregistre et mixe notamment les titres Amour plastique et Roi dans son home studio à Nantes. Il produira leur premier album sorti en janvier 2021.

Julie Reynaud, la sœur de Matthieu, réalise les vidéoclips de ces deux premiers singles. En 2018, le duo forme sa chaine YouTube qui atteint les  en une semaine. Ce succès fulgurant attire l'attention de YouTube et de l'industrie musicale française. En septembre 2022, le clip Amour plastique dépasse les 100 millions de vues.

Le , le single Amour plastique est certifié or au Mexique.

Discographie

Producteur

Albums studio

Singles

Musicien 
 1994 : Zion Bar : Gitana, enregistré par Laurent Thibault (Studio Couleur)
 1998 : Maubuissons : Suites... (L'Autre Distribution)

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Marseille
Naissance en février 1964
Guitariste français de jazz
Compositeur français
Producteur français de musique